Grima est un patronyme maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  (1921–2007), joaillier italo-britannique ;
  (né en 1984), joueur de football australien ;
  (née en 1989), joueuse de basket-ball maltaise ;
 Donato Grima (né en 1949), artiste plasticien contemporain argentin ;
  (mort en 1745), philosophe maltais ;
 Hollie Grima (née en 1983), joueuse de basket-ball australienne ;
 Joe Grima (1936–2017), homme politique maltais ;
  (1838–1922), mystique maltaise ;
  (né en 1979), joueur de football maltais ;
  (1729–1798), chirurgien maltais ;
  (né en 1985), joueur de football australien.
Personnage de fiction :
 Gríma dit « Langue-de-Serpent » est un personnage du Seigneur des anneaux de .

Notes et références 

Patronyme maltais